Lepetidae är en familj av snäckor. Lepetidae ingår i ordningen Patellogastropoda, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Lepetidae 15 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Snäckor
Lepetidae